Jordá o Jordà, puede referirse a las siguientes personalidades:

Con Jordá como primer apellido:
 Luis Gonzaga Jordá: Músico, compositor y empresario de origen catalán (1870-1951).
 Enrique Jordá: director de orquesta español (1911-1996).
 Francisco Jordá Cerdá: Prehistoriador español, natural de Alcoy, Valencia (1914-2004).
 Joaquín Jordá: director y guionista de cine español, (1935-2006).
 Juan José Jordá: Rector de la Universidad de Cantabria (1946-2002).
 Martin Alejandro Jordá: abogado, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Con Jordá como segundo apellido:
 Manuel Amell y Jordá: pintor barcelonés (1843-1902). 
 Joan Valls i Jordà: poeta valenciano (1911-1989).
 José Javier Gandía Jordá: expresidente del Alcoyano, club deportivo español de la ciudad de Alcoy (Valencia).